

Codici 
 KUN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kaunas (Lituania)
 kun – codice ISO 639-3 della lingua kunama

Linguistica 
 Kun'yomi o lettura kun – lettura semantica di un kanji
 Kun – suffisso onorifico giapponese

Persone
Béla Kun – politico ungherese
Éva Kun – schermitrice ungherese
Russ Kun – politico nauruano
Sergio "Kun" Agüero – calciatore argentino